Kina steht für:
 Kina, Währung von Papua-Neuguinea
 Kina, italienisches Danceprojekt, siehe Milky
 Kina (Neuseeland), Ortschaft in der Region Tasman
 Kina (Russland), Dorf in der Republik Dagestan
 Evechinus chloroticus, in Neuseeland heimische Seeigel-Art

Kina ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Kina (* 1996), belgischer Hockeyspieler
 Denis Kina (* 1992), deutsch-kurdischer Fußballspieler
 Tetsuhiro Kina (* 1976), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Qina (Begriffsklärung)